Prey kan syfta på:

 Prey (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Prey (musikgrupp) – ett svenskt power metal-band
 Prey (datorspel) – ett datorspel från 2006, utvecklat av Human Head Studios
 Prey (datorspel, 2017) – ett datorspel från 2017, utvecklat av Arkane Studios
 Prey (musikalbum) – ett album av Tiamat
 Prey, Eure – en kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike
 Prey, Vosges – en kommun i departementet Vosges i regionen Lorraine i nordöstra Frankrike